«Franco Romero (futbolista)» puede referirse a:

Fútbol 
 Franco Gastón Romero, futbolista uruguayo.
 Franco Pedro Romero, futbolista argentino.